Le mot Aphrodite est originellement la transcription en français, via le latin (même graphie), du grec , nom de la déesse de l'amour dans la mythologie grecque. Le mot dérive de  (« écume »).

Sciences et techniques

Astronomie et Planétologie 
 (1388) Aphrodite est un astéroïde de la ceinture principale.
 Aphrodite Terra est l'une des deux principales hautes terres de la planète Vénus, avec une altitude moyenne de .

Biologie 
 Les aphrodites (genre Aphrodita) sont des vers annélides polychètes vivant en Méditerranée et sur les côtes orientales et septentrionales de l'Atlantique.
 Certaines espèces de ce genre ont reçu un nom vernaculaire commençant par Aphrodite, notamment l'Aphrodite épineuse (ou hérissée, Aphrodita aculeata) et l'Aphrodite soyeuse ().
 L'Argynne aphrodite (Speyeria aphrodite) est une espèce de papillons, de la famille des Nymphalidés (sous-famille des Heliconiinae).
 En taxonomie, le mot aphrodite est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Télécommunications 
 Aphrodite 2 est un système de câbles sous-marins en mer Méditerranée, reliant la Grèce et Chypre.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 l'opération Aphrodite est une mission de l'armée de l'air américaine durant la Seconde Guerre mondiale.

Mythologie grecque 
 Aphrodite est une déesse de la mythologie grecque.
 Béroé fille d'Aphrodite est un personnage mineur, éponyme de la cité phénicienne de Béryte (aujourd'hui Beyrouth).

Culture et société

Arts plastiques 
 L'Aphrodite de Cnide et l'Aphrodite de Thespies sont deux statues attribuées à Praxitèle.
 L'Aphrodite de Ménophantos est une statue en marbre, semblable à l'Aphrodite du Capitole.
 L'Aphrodite du Capitole est une statue d'époque hellénistique, copie romaine d'un original grec du 
 L' Aphrodite du type « Doria-Pamphili » est une statue du , copie d'un classique grec de la fin du , attribué à Agoracritos.
 L'Aphrodite pudique est une statue de Scopas, sculptée vers 330 
 L'Aphrodite Sosandra (« qui sauve les hommes ») est une statue en bronze de Calamis, sculptée vers 460 
 Le groupe d'Aphrodite, Pan et Éros est un groupe statuaire en marbre, daté d'environ 100 
 La statue de culte d'Anahit ou d'Aphrodite est un ensemble de deux fragments d'une statue en bronze d'Anahit (déesse locale) ou d'Aphrodite, provenant de l'ancienne ville de  (actuelle province de Trabzon, Turquie) et datée du

Cinéma et télévision 
 Aphrodite est un film d'Alfréd Deésy, sorti en 1918.
 Aphrodite est un film érotique franco-britannicco-helvéto-allemand réalisé par Robert Fuest, sorti en 1982.
 Aphrodite Burns () est le  de la saison 13 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Aphrodite, déesse de l'amour () est un péplum italo-français réalisé par Fernando Cerchio et Victor Tourjanski, sorti en 1957.
 L'Île d'Aphrodite () est un film grec réalisé par Giorgos Skalenakis, sorti en 1965.
 Les Petites Aphrodites () est un film grec réalisé par Níkos Koúndouros, sorti en 1963.
 Maudite Aphrodite est un film de Woody Allen, sorti en 1995.

Littérature et bande dessinée 
 Aphrodite est un roman de Pierre Louÿs, paru en 1896.
 Aphrodite est un thriller de Russell Andrews.
 Aphrodite est un personnage masculin du manga Saint Seiya.
 Aphrodite IX est une série de comic books américains de science-fiction scénarisés par David Wohl et dessinés par David Finch, publiée de 2000 à 2002.
 Les Aphrodites, ou Fragments thali-priapiques pour servir à l'histoire du plaisir est un livre d'Andréa de Nerciat, publié en 1793.
 L'Ode à Aphrodite est un poème du  écrit par Sappho en strophes sapphiques, dans le dialecte éolien de l'île de Lesbos.

Marine 
 L'Aphrodite est un voilier brick des Pays-Bas, lancé en 1994.

Monuments 
 L'autel d'Aphrodite Ourania est un autel de l'agora d'Athènes, attribué au culte d'Aphrodite Ourania (la Vénus céleste).

Musique 
 Aphrodite est le  studio du duo japonais Wink, sorti en 1993.
 Aphrodite est le  studio de la chanteuse australienne Kylie Minogue, sorti en 2010.
 Aphrodite : Les Folies Tour (février-juillet 2011) est une tournée de Kylie Minogue.
 Aphrodite's Child est un groupe de rock grec de la fin des années 1960.

Anthroponyme

Prénom 
Aphrodite est un prénom féminin, notamment porté par :
 Aphrodite Jones (1959-), une écrivaine et journaliste américaine ;
 Aphrodite-Lucie Auguste (1763-1819), fille naturelle de Louis XV et de Lucie Madeleine d'Estaing.

Surnom 
 Aphrodite est le nom de scène de Gavin King, un musicien et producteur de musique drum and bass.

Toponyme

Chypre 
 Aphrodite, un champ de gaz offshore situé dans la zone économique exclusive du pays ;
 le rocher d’Aphrodite, un stack (un pilier rocheux) situé en bord de mer à proximité de Paphos. La légende en fait le lieu de naissance de la déesse Aphrodite ;

France 
 le lac Aphrodite, un lac de la Grande Terre (îles Kerguelen, Terres australes et antarctiques françaises) ;
 Aphrodite, un village naturiste au nord de Port Leucate (Aude, région Occitanie).

Homonymie de titre
Épithète spécifique